Па́вел Бори́сович Ко́ренев (, Ленинград — , Санкт-Петербург) — советский (российский) педиатр, детский кардиолог, клинический фармаколог;

 генеральный директор российского отделения благотворительного Фонда Ростроповича-Вишневской «Во имя здоровья и будущего детей».
 участник организации и ассистент первой в СССР кафедры педиатрической клинической фармакологии Ленинградского педиатрического медицинского института;
 заместитель главного врача Детской городской больницы № 1 Санкт-Петербурга;
 один из пионеров ультразвуковой диагностики в педиатрии;

Биография 

Родители — выпускник Ленинградского института живописи, скульптуры и архитектуры имени Репина, скульптор, народный художник РСФСР Сергей Павлович Санакоев (1920—2002) и медицинская сестра Алла Борисовна Коренева — в браке не состояли и расстались ещё до рождения сына. Дед - полковник медицинской службы Борис Евгеньевич Коренев. Известным врачом и организатором здравоохранения, сначала в Якутске, затем, после защиты диссертации на учёное звание доктора медицины — в Петербурге, был и прадед Павла — статский советник Евгений Николаевич Коренев, который работал в подотделе Охраны материнства и младенчества и, как частнопрактикующий врач, имел право на содержание собственного врачебного кабинета.

В 1967 году Павел окончил среднюю школу № 29. В течение года он работал лаборантом кафедры анатомии Ленинградского педиатрического медицинского института, на первый курс которого поступил в 1968 году. В 1974 году по распределению оказался в Ангарске Иркутской области, после окончания интернатуры в течение трёх лет работал участковым педиатром в детской поликлинике при Ангарском детском лечебном объединении (позже Ангарская городская детская больница № 1).

Возвратившись в Ленинград в 1978 году, П. Б. Коренев был принят на должность врача-педиатра Детской городской больницы № 1. Ключевую роль в судьбе Коренева сыграл доцент кафедры пропедевтики детских болезней (после реорганизации — кафедры детских болезней № 3) Ленинградского педиатрического медицинского института, главный внештатный специалист — детский кардиолог Ленинграда Р. В. Болдырев, возглавлявший педиатрическую службу ДГБ № 1. Научная работа П. Б. Коренева была посвящена изучению вариантов исходов и отдалённых результатов лечения детей, перенёсших в раннем возрасте острые миокардиты с критическими степенями недостаточности кровообращения. 

После окончания в 1984 году ординатуры при кафедре пропедевтики детских болезней ЛПМИ Коренев по рекомендации Болдырева получил предложение к участию в конкурсе на должность ассистента первой в СССР кафедры клинической педиатрической фармакологии профессора В. А. Гуселя. Стал одним из соавторов коллективного труда кафедры, выпущенного под редакцией профессора В. А. Гуселя в 1985 году: «Методические разработки к практическим занятиям-семинарам по клинической фармакологии на педиатрическом факультете». В 1989 году принимал участие в создании учебного пособия для студентов: «Клиническая фармакология на педиатрическом факультете (Учебно-методическое пособие)».

Детская городская больница № 1 (начмед) 

В 1996 году, приняв предложение главного врача Детской городской больницы № 1  стать его заместителем по медицинской части, П. Б. Коренев оставил кафедру, сохранив за собой лишь право преподавания клинической фармакологии по совместительству. Его предшественником на новом месте был доцент Р. В. Болдырев. Решив выйти в отставку, именно он предложил на вакантную должность своего ученика.

Почти 20 лет П. Б. Коренев возглавлял педиатрическую службу ДГБ № 1. Это был сложный период кардинальной перестройки здравоохранения, которая в немалой степени характеризовалась разрушением многого из того прогрессивного, что было присуще советской организационной системе, утратой стабильности, переходом на новую, хотя и не самую совершенную систему финансирования здравоохранения. Всё это совпало с чередой сложных экономических ситуаций, снижением образовательного уровня молодых врачей. Вместе с тем, в эти годы произошли и позитивные сдвиги, касающиеся, прежде всего, структурной перестройки и полного переоснащения больницы, внедрения в повседневную практику новых современных диагностических, лечебных и информационных технологий, фармакологического перевооружения и многого другого.

В этих условиях свои основные усилия П. Б. Коренев направлял на сохранение интеллектуального потенциала стационара и тех традиций, которые были заложены в первые десятилетия существования коллектива, а также на воспитание кадров и профессиональную подготовку врачей. Достигалось это одним способом — работой с больными. В его рабочем графике первое место занимали консультации тяжёлых и проблемных больных стационара, организация и участие в консилиумах, обсуждения больных на клинических конференциях. Павел Борисович всегда пользовался исключительным авторитетом у коллег, который держался на глубине его познаний и широте клинического мышления. Заданная П. Б. Кореневым высокая планка служила ориентиром для всего коллектива больницы. В том числе и его усилиями лидирующие позиции ДГБ № 1 в детском здравоохранении Санкт-Петербурга сохранились и в постсоветское время.

Генеральный директор Российского отделения международного Фонда Ростроповича-Вишневской 
С конца 90-х годов по инициативе Народного артиста СССР Мстислава Леопольдовича Ростроповича в ДГБ № 1 получил развитие проект «Телемедицина». Удачный опыт позволил М. Л. Ростроповичу расширить свою благотворительную деятельность и в 2002 году он пригласил П. Б. Коренева возглавить российское отделение учреждённого им Фонда Ростроповича-Вишневской «Во имя здоровья и будущего детей» (ФРВ).

После завершения предварительных мероприятий отделение Фонда в Санкт-Петербурге было открыто в 2003 году. Оставаясь начмедом ДГБ № 1, его Генеральным директором стал Павел Борисович Коренев. По мысли учредителей задачей ФРВ должно было стать осуществление программ, направленных на модернизацию системы детского здравоохранения, а также социальную помощь детям и подросткам в Российской Федерации.

За годы, которые Фондом руководил П. Б. Коренев, удалось выполнить серию социально значимых педиатрических программ, среди которых приоритетными стали программы по иммунопрофилактике отдельных значимых инфекций детского возраста. Здесь самым чудесным образом пересеклись интересы Павла Борисовича и уже ушедшего из жизни его двоюродного дяди академика А. А. Смородинцева — бывшего директора НИИ гриппа АМН СССР, одного из зачинателей системной иммунизации населения в стране:
 Программа эпидемиологического мониторинга и вакцинации детей против гемофильной инфекции. В рамках программы осуществлено исследование, направленное на оценку распространённости гемофильной инфекции по регионам России с последующей массовой иммунизацией против этой инфекции (охвачено 90 % детей, подлежащих вакцинации). По результатам этой работы прививка против гемофильной инфекции включена в национальный прививочный календарь;
 Программа массовой иммунизации против гепатита «В». Привито 1825860 детей и более 84000 медицинских работников, что существенно сказалось на заболеваемости гепатитом «В» в стране;
 Программа по исследованию распространенности серотипов пневмококковой инфекции и пилотный проект вакцинации детей Санкт-Петербурга 2013 года рождения против пневмококковой инфекции. Этот опыт позволил уже с 2014 года включить прививки против пневмококковой инфекции в национальный прививочный календарь;
 Программа профилактики ВИЧ-инфекции и инфекций, передаваемых половым путём, среди подростков и молодежи Санкт-Петербурга;
 Программа по внедрению компьютерных технологий в управление иммунизацией;
 Программа помощи детям в трудной жизненной ситуации. В рамках этой программы создана модель Комплексного реабилитационного Центра;
 Программа по созданию международной сети телемедицины в целях совершенствования методов лечения детей, больных лейкемией, в Северо-Западном регионе России;
 Программа по оборудованию детских стационаров Санкт-Петербурга и Нижегородской области системами дополнительной очистки воды.
На пике творческого успеха, до последнего дня продолжая свою профессиональную деятельность, Павел Борисович Коренев скончался после тяжёлой и продолжительной болезни 6 ноября 2014 года. Похоронен на  Санкт-Петербурга недалеко от своего знаметитого прадеда.

Семья 
 Жена: Татьяна Фёдоровна Панова (д.р. 2.01.1953 г.) — врач-педиатр высшей категории, заслуженный врач России, заведующая педиатрическим отделением № 1 Ленинградской областной детской клинической больницы.
 Дочь: Екатерина Павловна Коренева (д.р. 14.05.1991 г.) —доцент Санкт-Петербургского института культуры, член Санкт-Петербургского Союза дизайнеров.

Вклад в практическую педиатрию 
Число научных публикаций П. Б. Коренева невелико, однако значение отдельных из них трудно переоценить. Будучи одним из пионером в области клинической эхокардиографии в педиатрии, в рамках работы "Эхокардиографические показатели при длительном наблюдении за детьми раннего возраста, больными инфекционными кардитами" П.Б. Коренев оказался среди первых разработчиков в СССР метода анализа механической функции сердечной мышцы у детей первых лет жизни на основе построения математической модели эхокардиографических показателей полученных в "М"-режиме, а также одним из первых в педиатрии, кто применил метод фазового анализа сердечного цикла по В. Л. Карпману в клинической, педиатрической эхокардиографии.

Настоящей заслугой учёного П. Б. Коренева является резкое снижение в стране заболеваемости детей гепатитом «В». Хотя прививка против этой эпидемической инфекции была внедрена ещё приказом Министерства здравоохранения Российской федерации «О календаре профилактических прививок» (приложение № 2) от 18 декабря 1997 года N 375, толчком к повсеместному её применению в масштабах России послужила успешная реализация проекта по первому массовому применению прививки против гепатита «В» среди новорожденных, осуществлённого Российским отделением фонда Вишневской-Растроповича под руководством П. Б. Коренева.

Некоторые научные публикации 
 
 
 
 
 
 Колбин А. С., Ивановская М. Б., Бойченко Э. Г., Попов С. Д., Усков О. И., Коренев П. Б., Ильина Н. А., Аравийский Р. А., Климко Н. Н. Зигомикоз у онкогематологи- ческих больных: описание случая и обзор литературы // Проблемы медицинской микологии. 2005. №2.

Признание 

 Знак «Отличнику здравоохранения»;
 По консолидированному мнению родителей пациентов Санкт-Петербурга Павел Борисович Коренев стал победителем конкурса «Народный Доктор».
 Грамота митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Владимира генеральному директору Фонда Вишневской-Ростроповича Кореневу П.Б. «За усердные труды во славу Святой Церкви». 2008 год.

См. также 
Санкт-Петербургское отделение Союза педиатров России

Примечания

Ссылки 
 
 Семейный архив П. Б. Коренева

Выпускники Санкт-Петербургского педиатрического медицинского университета
Медики по алфавиту
Преподаватели Санкт-Петербургского педиатрического медицинского университета
Медики СССР
Медики XX века
Медики XXI века
Педиатры СССР
Педиатры России
Педиатры Санкт-Петербурга